Issus bezeichnet:
 Issus, eine französische Gemeinde im Département Haute-Garonne
 den römischen Namen der ehemaligen Seestadt Issos in Kleinasien (heute Türkei)
 das Titularbistum Issus, das sich in Issos befand
 eine Gattung der Käferzikaden, siehe Issus (Gattung)
 ISSUS steht auch für Institut für Schiffsbetrieb, Seeverkehr und Simulation in Hamburg